Сы́зранская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Сызранская улица — улица в Гатчине.
Сызранская улица — улица в посёлке Старые Горки Приволжского района Казани.
 Сызранская улица — улица в Оренбурге.
 Сызранская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Сызранская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Сызранская улица — улица в Саранске.
 Сызранская улица — улица в Саратове.
 Сызранская улица — улица в Сызрани.
 Сызранская улица — улица в городе Туле.
 Сызранская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Сызранская улица — улица в Днепре.
 Сызранская улица — улица в Донецке.
 Сызранская улица — улица в городе Кривой Рог.

См. также 
 Сызранский мост